

Домброшин — село в гміні Вітниця Ґожовського повіту Любуського воєводства
 Домброшин — село в гміні Рихвал Конінського повіту Великопольського воєводства